Javoršek ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Javoršek (* 1996), slowenische Skispringerin
 Jože Javoršek (1920–1990), slowenischer Schriftsteller, Lyriker, Dramatiker, Essayist und Übersetzer